Jméno Volenice nese více obcí:
 Volenice (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Volenice (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Volenice (Počedělice) – část obce Počedělice v okrese Louny

Externí odkazy